Келлер, Артур:
 Келлер, Артур Артурович (1868—1915) — граф, русский генерал-майор, участник Первой мировой войны.
 Келлер, Артур Артурович (1926—2006) — ученый, медико-географ и эколог, почетный член Русского географического общества, лауреат Государственной премии СССР (1985).
 Келлер, Артур Игнатиус (1866—1925) — американский художник и иллюстратор.
  (1901—1983) — американский звукоинженер.
 Келлер, Артур Фёдорович (1827—1915) — граф, русский генерал-майор. Примечания